Svetovno prvenstvo v biatlonu 2019 je petinpetdeseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 6. in 17. marcem 2019 v Östersundu na Švedskem, v petih disciplinah za moške in ženske ter dveh mešanih štafetah.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Sklici in opombe

Zunanje povezave

2019
2019 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Östersund